Římov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten: 
 Římov (okres České Budějovice)
 Římov (okres Třebíč)